Группа Ананке — группа ретроградных нерегулярных спутников Юпитера, имеющих схожие орбиты и, возможно, общее происхождение. Название группы взято по названию крупнейшего объекта в группе.

Состав группы 
Количество спутников насчитывает от восьми до шестнадцати, в зависимости от точного определения для группы.

Восемь спутников, однозначно причисляемых к группе Ананке (в порядке удалённости от Юпитера): S/2003 J 16, Мнеме, Эванте, Гарпалике, Праксидике, Тионе, Ананке и Иокасте.

Остальные восемь: Эвпорие, Евфеме, S/2003 J 18, Ортозие, Тельксиное, Гермиппе, Гелике и Филофросине.

Международный астрономический союз присваивает ретроградным спутникам Юпитера названия с окончанием е.

Примечания 

Нерегулярные спутники